2 miejscowości w Polsce:
 Brody Małe – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Szczebrzeszyn
 Brody Małe – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Mała Wieś